Western Mail steht für:

 Western Mail (Wales), Zeitung in Wales (gegründet 1869)
 Western Mail (Film), amerikanischer Film von Robert Emmett Tansey (1942) 
 Western Mail (Zug), Eisenbahnzug in New South Wales, Australien
 Western Mail (Magazin), deutsches Magazin für Country- und Western-Kultur (1987–2012) 
 The Western Mail, australische Wochenzeitungen (1885–1955 und 1980–1988)